Guaranty Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Guaranty Building (Florida), ID-Nr. 98001483
 Guaranty Building (Kalifornien), ID-Nr. 79000481
 Guaranty Building (West Virginia), ID-Nr. 82001891